Malcodia est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Malcodia est un prénom féminin d'origine italienne.

Sainte chrétienne
 Malcodia († 1090), bienheureuse, moniale bénédictine, recluse près d'Asti, dans le Piémont ; fêtée le 15 mars.

Jeux
 Malcodia est le nom d'un vaisseau intergalactique dans le jeu de figurines Battlefleet Gothic.

Références